Il doppio del PTT Pattaya Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Nicole Pratt e Mara Santangelo erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Yung-jan Chan e Chia-jung Chuang hanno vinto in finale 6–4, 6–4, contro Su-wei Hsieh e Vania King.

Teste di serie

  Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (campionesse)
  Su-wei Hsieh /  Vania King (finale)

 Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
 Chunmei Ji /  Shengnan Sun (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Pattaya Women's Open 2008